Krim kan syfta på:

Krim – en halvö i Svarta havet
 Furstendömet Theodoro – ett litet furstendöme på Krims sydvästra del tidigt 1300-tal–1475
 Krimkhanatet – ett krimtatariskt khanat 1430–1783
 Guvernementet Taurien – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland som innefattade halvön 1802–1917
 Autonoma socialistiska sovjetrepubliken Krim – en socialistisk republik på Krim 1921–45
 Krim oblast – ett sovjetiskt oblast 1945–1991
 Autonoma republiken Krim – en självstyrande del av Ukraina på Krimhalvön 1991–2014
 Republiken Krim – ett deklarerat federationssubjekt till Ryska federationen på Krimhalvön 2014–
 Krimtatarer – ett turkiskt folkslag
 Krimtatariska – ett turkiskt språk som talas på Krim
 Krims kärnkraftverk – ett övergivet kärnkraftverk på Krimhalvön
 Kriminell - slangord för att vara kriminell (oftast skämtsamt).